De LEN Champions Cup is het belangrijkste waterpolo-evenement voor clubteams in Europa, georganiseerd door de Ligue Européenne de Natation. Het bestaat sinds 1988. De LEN Champions Cup is voor dames teams. De heren spelen in de LEN Euroleague.

Finales

Bron: LEN (van 1987 tot 2016).

Waterpolowedstrijd